Plusieurs localités possèdent une place Centrale.

Finlande 
 Place centrale d'Oulu
 Place centrale de Tampere

France 
 Place Centrale de Nice

Suisse 
 Place Centrale de Lausanne